Золотоголовый дроздовый певун () — небольшая певчая птица семейства древесницевых. Единственный представитель рода дроздовых певунов.

Описание 
Длина тела 14 см, вес 18 г. Оперение зеленовато-коричневого цвета, по бокам оливкового цвета. Брюхо белое с чёрными пестринами. На макушке имеется оранжево-коричневая обрамлённая чёрным полоса. Вокруг глаз имеется белое кольцо. Ноги розоватого цвета.

Распространение 
Ареал гнездования — лиственные и смешанные леса на востоке Северной Америки (центральная и восточная Канада). Регионы зимовки от Мексики вплоть до севера Южной Америки.

Питание 
Птица ищет в лесной подстилке пауков, насекомых, улиток и других беспозвоночных.

Размножение 
Закрытое гнездо с боковым входом строится на земле. В кладке от 4 до 5 яиц. Период высиживания длится от 10 до 14 дней. Оба родителя принимают участие в выкармливании птенцов.

Подвиды 
После ревизии подвидов золотоголового дроздового певуна S. a. canivirens (описанный из штата Джорджия) стал синонимом номинативного подвида — S. a. aurocapilla. В виде выделяют три подвида:
  — размножаются на юге Канады, а также на юге и востоке США; мигрируют с юга Техаса и Флориды через центральную Америку в Панаму и на Карибские острова, иногда в Колумбию и Венесуэлу;
  — размножаются у подножья Скалистых гор и на территории Великих Равнин — от провинции Альберты (Канада) южнее до штата Колорадо (США); мигрируют на юг в западную часть Центральной Америки;
  — размножаются в Ньюфаундленде; мигрируют на Кубу, Багамские острова и на восток Центральной Америки.

Примечания

Литература 
 Jon Curson: New World Warblers (New Mermaids), 1994 — ISBN 0-7136-3932-6

Древесницевые
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1766 году
Монотипические роды птиц